Карл Август Эренсверд (, 3 августа 1892, Карлскруна — 24 апреля 1974, Истад) — шведский генерал. Перешёл на службу в финскую армию в 1918 году. Принимал участие в гражданской войне в Финляндии, Зимней войне. В 1940 году вернулся на службу в шведскую армию.

Биография

Ранние годы 
Карл Август Эренсверд родился 3 августа 1892 года в городе Карлскруна в семье адмирала Карла Августа Эренсверда и Ловисы Ульрики, урождённой Тотт.

Военная служба

Семья и личная жизнь

Примечания 

Дворянство Швеции
Генералы Швеции
Участники гражданской войны в Финляндии (белые)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)